TV6, TV 6 och Channel 6 kan syfta på:

Channel 6 (Irland) – en irländsk tv-kanal (2006-2009), ersattes av 3e
TV6 (1994) – tidigare namn (1994-2002) på den kanal som sedan 2002 går under namnet Viasat Nature/Crime
TV6 – en svensk TV-kanal ägd av Modern Times Group 2006–
Channel 6 (Simpsons) – en fiktiva TV-kanal i Simpsons
Channel 6 (Teenage Mutant Ninja Turtles) – en fiktiva TV-kanal i Teenage Mutant Ninja Turtles